Zbigniew Strzałkowski (1929–1993) – tancerz, choreograf
 Zbigniew Strzałkowski (1933-2017) – polski poeta i prozaik
 Zbigniew Strzałkowski (1958–1991) – polski duchowny katolicki, franciszkanin